Чёрноярское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Пермский край 
 Чёрноярское сельское поселение — входит в Кишертский район

Томская область
 Чёрноярское сельское поселение — входит в Тегульдетский район